Die Spielzeit 1997/98 war die 60. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Im Playoff-Final wurde der EV Zug gegen den HC Davos Schweizer Meister, während die ZSC Lions in den Playouts direkt den Ligaerhalt erreichten. Die Verlierer der Playouts, der SC Herisau und der HC La Chaux-de-Fonds, belegten in der Ligaqualifikation mit dem Meister der NLB, dem SC Langnau, nur die hinteren Plätze, so dass die Langnauer in die NLA aufstiegen und Herisau und La Chaux-de-Fonds abstiegen.

Modus 

Gespielt wurden von den elf Teams zwei Doppelrunden zu je 20 Spielen. Die besten acht Mannschaften ermittelten den Schweizer Meister im Playoff-Stil. Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden jeweils nach dem Modus Best of Seven gespielt.

Da die NLA auf zehn Teams verkleinert werden sollte, ermittelten die letzten drei Mannschaften in den Play-Outs (jeweils acht Spiele pro Team) unter Mitnahme der Hälfte der Punkte aus der Vorrunde die zwei Mannschaften, die gegen den Meister der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen mussten.

Vorrunde 

Vier Teams bestimmten die Ligaqualifikation: Der EV Zug mit der besten Verteidigung, die nur drei Heimniederlagen zuließ (darunter zwei gegen den HC Davos), kam schließlich auf Platz eins vor Fribourg-Gottéron. Der HC Davos auf Platz drei machte sich berechtigte Hoffnungen auf einen erneuten Titelgewinn. Die grösste Überraschung war der Viertplatzierte, der HC Ambrì-Piotta. Der Club, der in der vorhergehenden Spielzeit noch gegen den Abstieg gekämpft hatte, konnte dank eines starken Angriffs um Oleg Petrow und Ihor Tschybyrjew mit den Spitzenclubs mithalten. Für den amtierenden SC Bern hingegen war es eine enttäuschende Spielzeit, die von finanziellen Problemen geprägt war.

Tabelle

Topscorer

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Meistermannschaft des EV Zug

Playouts

Liga-Qualifikation

Weblinks 

 Details zur Saison 1997/98
 hockeydb.com

1997
Eishockeysaison 1997/98